Nejtradičnější tenisový grandslam světa začal 23. června 2008. Jako každým rokem je to třetí grandslam, který začíná těsně před létem. První grandslam je Australian Open, druhým je French Open a čtvrtým a posledním v roce je US Open, který se koná v New Yorku.

Wimbledon 2008 se stal zajímavým také proto, že je to poslední turnaj, kdy na hlavním centrálním kurtu je naposled střecha, která nemůže být zatažena. Na rok 2009 je už v plánu úplně nová střecha, kterou lze zatáhnout. Tudíž zápasy na Centr kurtu se budou vždy odehrávat.

Na největšího favorita na vítězství byl pasován Roger Federer, který byl už několik let před turnajem světovou jedničkou. Wimbledon vyhrál už pětkrát za sebou. Ženy měly favoritek mnohem více. Nejvíce se zmiňovala jména Venus Williamsová, Maria Šarapovová a Ana Ivanovićová.

Vítěz ženské i mužské dvouhry obdržel prémii 750 000 liber, finalisti dvouhry polovinu 375 000 liber.

Česká stopa 
 Nicole Vaidišové se po sérii proher a nevydařených turnajích konečně zadařilo a s novým trenérem Davidem Felgatem získala na Wimbledonu nový nádech. V roce 2007 na Wimbledonu vypadla ve čtvrtfinále proti Venus Williams. Mezi osm nejlepších na Wimbledonu v roce 2008 se dostala přes krajanku Zuzanu Ondráškovou, Samanthu Stosurovou, Casey Dellacqua a v osmifinále přes Rudku Annu Čakvetadzeovú. Ve čtvrtfinále ji čekala Jie Zheng z Číny, se kterou prohrála ve třech setech.

 Radek Štěpánek snil o velkém úspěchu, neboť na předchozích turnajích mu forma jenom rostla a také se stal českou jedničkou. Radek nakonec došel do 3. kola mezi nejlepších 32 hráčů. Tam nestačil v 5. setě na Rusa Mikhail Youzhnyho. V celém zápasy rozbil Radek hned několik raket.

 Tomáš Berdych vstoupil do turnaje vlažným způsobem a trápil se s Rusem Korolevem. Tomáš nakonec skončil ve 3. kole, když nestačil na Španěla Fernanda Verdasca.

Dospělí

Muži – Dvouhra

Ženy – Dvouhra

Muži – čtyřhra

Ženy – čtyřhra

Smíšená čtyřhra

Junioři

Externí odkazy 
 
  

 
Wimbledon podle let
Tenis ve Spojeném království v roce 2008